

Geografia

Austria 
 Hatting – miejscowość w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Ried im Innkreis, w gmina St. Marienkirchen am Hausruck
 Hatting – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Dania 
 Hatting – miejscowość